I Dreamed a Dream – brano musicale composto da Claude-Michel Schönberg per il musical Les Misérables
 I Dreamed a Dream – album di Susan Boyle del 2009
 I Dreamed a Dream – musical di Alan McHugh e Elaine C. Smith del 2012
 I Dreamed a Dream: The Susan Boyle Story – special televisivo del 2009